Hidrografia: L'Amel (en alemany) o Amblève (en francès) és un riu afluent de l'Ourthe.
 Bèlgica: Amel és un municipi de la Comunitat Germanòfona de Bèlgica, a la província de Lieja.
 França: Amel-sur-l'Étang és un municipi del Mosa.
 Biografies: Amel Bent és una cantant francesa.